Johann von Efferen ist der Name folgender Personen:

* Johann von Efferen († 1606), Herr von Stolberg und Burg Stolberg
 Johann Dietrich von Efferen († 1649), Herr von Stolberg und Burg Stolberg
 Johann Joseph Wilhelm von Efferen (1706–1781), kurpfälzischer Militär und Gouverneur von Düsseldorf
 Johann Wilhelm von Efferen († 1724), kurpfälzischer General